Batalla de Tolbiac puede referirse a:
 La batalla de Tolbiac (496), batalla ocurrida en el año 496.
 La batalla de Tolbiac (612), batalla ocurrida en el año 612.